Dworkin kan syfta på:

Andrea Dworkin
Ronald Dworkin

Efternamn